Spominčica je lahko tudi:

 Spominčica, rod rastlin iz družine srholistovk
 Spominčica, slovensko združenje za pomoč pri demenci